Дракопуло — фамилия:

 Дракопуло, Николай Пантелеймонович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9427; 26 ноября 1854.
 Дракопуло, Пантелей Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 2032; 26 ноября 1808.
 Дракопуло, Феона — новогреческая поэтесса и актриса.